Тлалзинтла има више значења:

 Тлалзинтла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлалзинтла (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тлалзинтла (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику